Grönberg är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Grönberg
 Aline Grönberg (1871–1950), finländsk affärskvinna
 Anna Gunnarsdotter Grönberg (född 1967), språkvetare och översättare
 Axel Grönberg (1918–1988), brottare
 Cecilia Grönberg (född 1970), fotograf och bildredaktör
 Gerda Grönberg-Rove (1860–1936), skådespelare och operasångerska, sopran
 Gösta Grönberg (1871–1934), zoolog
 Johan Grönberg (1887–1974), sjöofficer och företagsledare
 Niklas Grönberg (född 1984), musiker och skådespelare
 Nils ”Einár” Grönberg (2002–2021), rappare och låtskrivare
 Martin Grönberg (född 1994), ishockeyspelare
 Mathias Grönberg (född 1970), golfspelare
 Per-Ola Grönberg (född 1965), bandymålvakt
 Peter Grönberg (1570–1632), borgare
 Tom Grönberg (född 1941), finländsk diplomat
 Åke Grönberg (1914–1969), skådespelare, sångare och regissör

Se även
 Grönberg (ätt) – svensk adelsätt, nummer  181, adlad 1631, utslocknad 1704

Svenska efternamn